Чайка, Владимир:
 Чайка, Владимир Борисович (род. 1955) — российский дизайнер.
 Чайка, Владимир Дмитриевич (1948—2013) — городской голова Николаева.
 Чайка, Владимир Кириллович (род. 1938) — медик, член-корреспондент Академии медицинских наук Украины.